El evento de menos de 81 kg masculino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tomó lugar entre el 31 de julio en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

81 kg